Table des caractères Unicode U+2A00 à U+2AFF.

Opérateurs mathématiques — supplément 
Symboles mathématique divers utilisés comme opérateurs : variantes de lettres latines et grecques, symboles géométriques, signes, opérateurs arithmétiques, radicaux, symbole de l’infini, angles, barres verticales, unions et intersections, intégrales, signes de ponctuation divers (points de démonstration, points verticaux ou diagonaux de suspension), signes d’égalité ou d’inégalité, d’équivalences, d’approximation, d’inclusion ou d’appartenance, signes cerclés ou encadrés, taquets, étoiles.

Table des caractères

Voir aussi

Liens externes 
  Mathematical Operators Supplement, table sur le site Unicode (document PDF).

Articles connexes 
 Table des caractères Unicode (2000-2FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Notes et références 

002A0